Saftig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Saftig (* 1958), deutscher Politiker (CDU) und Jurist
 Reinhard Saftig (* 1952), deutscher Fußballtrainer